Detektyw Murdoch (ang. Murdoch Mysteries, 2008) – kanadyjski serial kryminalny powstały na podstawie cyklu powieści Maureen Jennings, nadawany przez stację Citytv od 20 stycznia 2008 roku. W Polsce nadawany przez Ale Kino oraz Epic Drama.

Opis fabuły 
Toronto, koniec XIX wieku. Elegancki detektyw William Murdoch (Yannick Bisson), człowiek o żelaznych zasadach, jest znany z nieprzeciętnego intelektu. Chętnie też korzysta z najnowszych zdobyczy techniki. Policjanci przyzwyczajeni do tradycyjnych metod pracy niechętnie patrzą na jego poczynania. Murdoch może jednak liczyć na wsparcie swojego szefa, inspektora Thomasa Brackenreida (Thomas Craig) oraz doktor Julii Ogden (Hélène Joy) – pierwszej koronerki w historii kanadyjskiej policji.

Obsada 
 Yannick Bisson jako William Murdoch
 Thomas Craig jako Inspektor Thomas Brackenreid
 Hélène Joy jako Doktor Julia Ogden
 Jonny Harris jako Posterunkowy George Crabtree
 Stephen McHattie jako Harry Murdoch
 Sarah Allen jako Enid Jones
 Dakota Goyo jako Alwyn Jones
 Arwen Humphreys jako Margaret Brackenreid
 Lachlan Murdoch jako Posterunkowy Henry Higgins
 Kristian Bruun jako Posterunkowy Augustus Jackson
 Maria del Mar jako Sarah Pensell
 Georgina Reilly jako Doktor Emily Grace
 Sarah Gadon jako Ruby Ogden
 Peter Keleghan jako Terrance Meyers
 Jonathan Watton jako Doktor Darcy Garland

W epizodach wystąpili m.in.: William Shatner, Megan Follows, Victor Garber, Sheila McCarthy, Leslie Hope, Wayne Charles Baker, Sima Fisher, Sangita Patel, a także znane osoby: premier Kanady Stephen Harper, gubernator porucznik Ontario David Onley, wokalista i basiasta grupy Rush Geddy Lee, inwestorzy kanadyjskiego Dragons' Den Arlene Dickinson i David Chilton, śpiewaczka operowa Measha Brueggergosman, w specjalnym bożonarodzeniowym odcinku wystąpili: Edward Asner, Brendan Coyle, Kelly Rowan i anchorman Peter Mansbridge.

W serialu sportretowanych zostało wiele znanych historycznych postaci, m.in.: Nikola Tesla, Arthur Conan Doyle, Harry Houdini, Herbert George Wells, Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison, Henry Ford, Winston Churchill, Theodore Roosevelt, Mark Twain, Lucy Maud Montgomery, Mary Pickford, Helen Keller, Anne Sullivan, William Osler, Frank Lloyd Wright, Wilbur i Orville Wright, H.P. Lovecraft, Florence Nightingale, Maria Skłodowska-Curie, Albert Einstein, Ernest Rutherford, Buster Keaton, Leon Czolgosz, Guglielmo Marconi, Stan Laurel, James Naismith, William McKinley, Charlie Chaplin, Jack London, Edith Wharton, Sigmund Freud, Al Jolson, Buffalo Bill.

Przegląd sezonów

Lista odcinków

Przypisy

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 
 
 murdochmysteries.com - oficjalna strona , 
  
 https://web.archive.org/web/20141112193416/http://www.alekinoplus.pl/alekino_murdoch3.html - o serialu na stronie stacji Ale Kino!

Kanadyjskie telewizyjne seriale kryminalne
Seriale telewizyjne emitowane od 2008